El término maya o mayas puede referirse a:

Ciencias sociales 

 a la cultura maya, una cultura de Mesoamérica; 
 al pueblo maya, también etnia maya, un grupo indígena históricamente ubicado en Guatemala y en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, en México, así como en Honduras;
 a los mayas peninsulares o yucatecos, etnia indígena de México;
 al idioma maya, hablado en Guatemala y en la península de Yucatán y en algunas partes de Belice;
 a las lenguas mayas, una familia lingüística formada por unos 26 idiomas hablados;
 a la historia maya, la historia de la antigua civilización maya;
 a la escritura maya, el conjunto de las inscripciones jeroglíficas de la cultura maya;
 a mayista, un especialista en la cultura maya;
 a mayanismo, la creencia de la Nueva era relativa a la cultura maya;
 en Australia, a maya, una tribu aborigen australiana;
 a idioma maya, idioma aborigen de Australia;
 a maya, una niña o joven participante en ciertas fiestas tradicionales españolas celebradas en el mes de mayo.
 a los Mayas de Tabasco, etnia indígena de la familia maya que se desarrolló en el estado de Tabasco, México.

Botánica 

 a mayas, uno de los nombres comunes de una planta papaverácea, Hypecoum imberbe;
 a Mayas, uno de los nombres comunes de Ranunculus acris, una planta de la familia de las ranunculáceas.

Cine 
 a Maya, película norteamericana de 1966, dirigida por John Berry.

Deportes 
 Mayas LFA, un equipo de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México.
 Mayas de Chetumal, equipo de béisbol del estado de Qiuntana Roo, México.
 Mayas de Yucatán, equipo de baloncesto del estado de Yucatán, México.

Filosofía 
 a Maya, una ilusión en la cosmovisión hinduista, budista y jainista;
 al velo de Maya, expresión tomada de la mitología hindú y vertida en El mundo como voluntad y representación, de Arthur Schopenhauer, que representa el vencimiento de la naturaleza por el único medio de la superación de la ilusoria y ensoñada realidad provista por nuestros sentidos, ya que la alternativa, el suicidio, no hace efecto alguno, puesto que la naturaleza pone otro ser vivo en reemplazo. Los sueños están íntimamente ligados a nuestra percepción despierta, la que constituye solo una prolongación de los primeros. Romper el velo de Maya es la única forma.

Música 
 a Maya, muchacha que canta y baila en la fiesta tradicional de las mayas del folclore español;

 a Maya, un álbum de M.I.A., la artista británica de origen tamil Mathangi "Maya" Arulpragasam;

 a Mayas, un banda folclórico de Bolivia.

Personas 
 a Maya o May (), el tesorero del faraón Tutankamon de Egipto;
 a Maya Deren (1917-1961), un cineasta estadounidense de vanguardia;
 a Maya Plisiétskaia (1925-), una  bailarina de ballet clásico nacida en Rusia;

 a Maya Angelou (1928-2014), una  escritora y poetisa africano-estadounidense;
 a Maya Lin (1959-), un arquitecto y escultor estadounidense, diseñador del Monumento a los Veteranos de Vietnam;
 a Maya Mishalska (1974-), una actriz mexicana;
 a Edward Maya (1986-), un productor de música electrónica rumano;

Geografía 
 a la reserva de la biosfera maya, una reserva natural en el norte de Guatemala;
 a Maya o Amaiur, lugar del Baztán, Navarra, España;
 al Castillo de Maya, en dicho lugar;
 a la Bahía de Maya, en la isla Ko Phi Phi Lee, la segunda del archipiélago Phi phi, en el mar de Andamán, Tailandia;
 a Maya Grill, un restaurante del Disney's Coronado Springs Resort, hotel ambientado con la arquitectura maya, en el Walt Disney World Resort de Florida.

Tecnología 
 a Maya, un programa para el modelaje y diseño gráfico en 3D de altas prestaciones, desarrollado inicialmente por la empresa Alias System Corporation (adquirida por Autodesk en 2004);
 a Maya, un crucero pesado japonés de la clase Takao, en servicio durante la Segunda Guerra Mundial;
 a Maya, nombre que la OTAN le da al Aero L-29 Delfín, un jet militar checo de entrenamiento.

Software 

 a Autodesk Maya, programa informático dedicado al desarrollo de gráficos 3D por ordenador, efectos especiales y animación.

Personajes ficticios y artísticos 
 La abeja Maya, libro infantil alemán y serie de animación japonesa de 1976;
 Maya Herrera, personaje de la serie de TV Héroes (de NBC);
 Maya Santos, personaje de Maya & Miguel;
 Maya Fey, personaje de la saga Ace Attorney;
 Dawn (Maya), personaje del anime Pokémon durante la serie Diamante y Perla;
 Maia (mitología), diosa griega, la mayor de las Pléyades, las siete hijas de Atlas, y madre de Hermes;
 Maya (mitología hindú) , diosa del engaño y la ilusión en el panteón mitológico hindú.